Томас Эбрайт Мемориал Эворд () — награда, ежегодно вручаемая Американской хоккейной лигой за выдающийся карьерный вклад.

Трофей назван в честь Томаса Эбрайта, бывшего владельца «Портленд Пайретс» и «Балтимор Скипджэкс». Эбрайт долгое время был членом Совета управляющих вплоть до его смерти в 1997 году.

Обладатели

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database